Урвалсдейлд 2006 — 95-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Чемпіоном втретє поспіль став Гапнарф'ярдар.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Кеплавік взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубка Ісландії 2006

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Урвалсдейлд на soccerway 
 Урвалсдейлд на rsssf  

2006
Ісландія
2006 в Ісландії